Die DPD Open 2019 fanden vom 9. bis 14. April 2019 in Eindhoven in den Niederlanden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

In beiden Konkurrenzen kam es zum Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielern. Bei den Herren gewann Ali Farag mit 11:13, 11:6, 11:4 und 11:4 gegen Mohamed Elshorbagy, während sich bei den Damen Raneem El Weleily gegen Nour El Sherbini mit 10:12, 9:11, 11:8, 11:8 und 11:8 durchsetzte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Roshan Bharos und Tessa ter Sluis jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 106.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19
Squashturnier in Eindhoven